Oratorio di San Pierino a Firenze
 Oratorio di San Pierino a Lucca